Limeux peut désigner :

 Limeux, commune française du Cher.
 Limeux, commune française de la Somme.
 Limeux, émetteurs situés sur la commune française de Limeux (Somme)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France